

Перлавкі — село в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Перлавкі — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства